Гео́ргий Фёдорович Ивано́вский (13 декабря 1919 года, село Заручевье, Тверская губерния — 7 августа 1998 год, Москва) — советский государственный деятель, нефтехимик. Занимал должности заместителя министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1965—1973), заместителя председателя Госснаба СССР(1973-1987).

Образование 
 Уфимский нефтяной институт (1964), инженер-технолог.

Изобретения и открытия 
Внес весомый вклад в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности страны. Под его руководством внедрены схема трехступенчатой депарафинизации, способ получения вазелина, непрерывный способ получения нейтрализованного чёрного контакта.
Имеет 6 авторских свидетельств на изобретения.

Трудовая биография 
 С 1938 г. — в тресте «Башнефть»: старший механик, начальник технического отдела газокомпрессорного хозяйства, начальник ряда цехов, начальник газолинового цеха объединенного завода № 411 (город Ишимбай);
 с 1952 г. — 1965 г.  — на Новоуфимском нефтеперерабатывающем заводе: начальник цеха, начальник управления маслоблока завода, секретарь парткома, в 1957—1965 гг. — директор;
 с 1965 г. — 1973 г. — заместитель министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР;
 с 1973 г. — 1987 г. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению (Госснаба СССР).

Награды 
 орден Ленина (1966)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени (14.12.1979)
 медали

Ссылки 
 Ивановский Г.Ф.

Литература 
Георгий Федорович Ивановский / Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков // Химия и технология топлив и масел. — 2005. — N 1. — С. 18 /О жизненном пути, трудовой и научной деятельности незаурядного организатора и высокоодаренного инженера и к 85-летию со дня рождения.

Умершие в Москве
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Государственные деятели СССР
Нефтепереработчики Ишимбая
Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета
Персоналии:Башнефть
Заместители министров СССР